Paul Edward Cavallini, né le  à Toronto ville de la province de l'Ontario au Canada, est un défenseur de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur

Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 1984 par les Capitals de Washington.

En 564 matchs dans Ligue nationale de hockey, Cavallini marque 56 buts et 177 passes.

Vie privée 
Son épouse s'appelle Tracey. Il est le frère du joueur de hockey de la LNH, Gino Cavallini.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1984-1985 || Friars de Providence || NCAA || 45|| 5|| 14|| 19|| 64|| || || || ||
|-
|1985-1986|| Whalers de Binghamton|| LAH|| 15|| 3|| 4|| 7|| 20|| 6|| 0|| 2|| 2|| 56
|-
|1986-1987|| Whalers de Binghamton|| LAH|| 66|| 12|| 24|| 36|| 188|| 13|| 2|| 7|| 0|| 35
|-
|1986-1987|| Capitals de Washington || LNH|| 6|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || ||
|-
|1987-1988|| Capitals de Washington || LNH|| 24|| 2|| 3|| 5|| 66|| || || || ||
|-
|1987-1988|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 48|| 4|| 7|| 11|| 86|| 10|| 1|| 6|| 7|| 26
|-
|1988-1989|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 65|| 4|| 20|| 24|| 128|| 10|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
|1989-1990|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 80|| 8|| 39|| 47|| 106|| 12|| 2|| 3|| 5|| 20
|-
|1990-1991|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 67|| 10|| 25|| 35|| 89|| 13|| 2|| 3|| 5|| 20
|-
|1991-1992|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 66|| 10|| 25|| 35|| 95|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|1992-1993|| Blues de Saint-Louis || LNH|| 11|| 1|| 4|| 5|| 10|| || || || ||
|-
|1992-1993|| Capitals de Washington || LNH|| 71|| 5|| 8|| 13|| 46|| 6|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
|1993-1994|| Stars de Dallas || LNH|| 74|| 11|| 33|| 44|| 82|| 9|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
|1994-1995|| Stars de Dallas || LNH|| 44|| 1|| 11|| 12|| 28|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|1995-1996|| Stars de Dallas || LNH|| 8|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || ||

| 564 || 56 || 177 || 233 || 750 || 69 || 8 || 27 || 35 || 114

Notes et références 

Naissance en octobre 1965
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée plus-moins de la LNH
Défenseur de hockey sur glace